Ма́рио Фра́йбергер (; ) — швейцарский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

В составе мужской сборной Швейцарии участник Зимней Универсиады 2013.

Достижения 
 : золото (2008).
 : золото (), серебро ().
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил Университет прикладных наук Люцерна.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу